Елизавета Ерёмина: Ерёмина, Елизавета Владимировна (1879—1964) — русский и французский петрограф.
 Ерёмина, Елизавета Константиновна (род. 2001) — российская футболистка.